Le terme banlieue rouge peut désigner :
 La ceinture rouge : en géographie politique et en sociologie une banlieue rouge est une ville ou un quartier peuplés majoritairement par la classe ouvrière.
 Banlieue rouge, groupe de punk québécois ;
 Banlieue rouge, chanson de Renaud ;
 Banlieue rouge, chanson de la Brigada Flores Magon.

Voir aussi